Кулио (1963—2022) — американский хип-хоп музыкант
 Кулио, Эммануэль (род. 1983) — аргентинский футболист